Film

 Film — польский иллюстрированный журнал о кино, который издаётся с 1 августа 1946 года. Старейший польский журнал, посвящённый кинокультуре.
 Film — англоязычный веб-сайт, блог, посвящённый киноиндустрии и фильмам: новостям, рецензиям, интервью и трейлерам.

См. также 
 Film.ru — российский интернет-портал о кинематографе, один из старейших и крупнейших российских киносайтов.